Валакарі () — фінське прізвище.

Відомі носії:

 Онні Валакарі (*1999) — фінський футболіст, півзахисник.
 Сімо Валакарі (*1961) — колишній фінський футболіст, та фінський футбольний тренер.

Фінські прізвища